Het seizoen 2012/13 van de Eerste Divisie, sponsornaam Jupiler League, ging van start op 10 augustus 2012. Aan de competitie namen achttien clubs deel.

SC Cambuur werd kampioen en promoveert zodoende rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams in een play-off tegen elkaar en tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie opnemen. De nummer 18 had kunnen degraderen naar de Topklasse indien een van de twee Topklassekampioenen zou willen promoveren. Eind 2012 gaven alle Topklassers echter aan niet te willen promoveren waardoor er geen club uit de Eerste Divisie aan het eind van het seizoen zal degraderen. Begin 2013 werd zowel AGOVV Apeldoorn als SC Veendam failliet verklaard en uit de competitie genomen.

Teams 
Excelsior en De Graafschap degradeerden in het seizoen 2011/2012 uit de Eredivisie en speelden daardoor voor het eerst sinds 2010 weer in de Eerste Divisie. Deze ploegen namen de plaats in van respectievelijk PEC Zwolle, de kampioen van het seizoen 2011/2012, en Willem II, via de Play-offs, die naar de Eredivisie promoveerden. Vorig seizoen was er geen degradatie in de Eerste Divisie, omdat de winnaars van de Topklasse niet wilden promoveren naar de Eerste Divisie. De onderstaande clubs gingen dit seizoen in de competitie van start.

1AGOVV werd tijdens de winterstop uit competitie genomen. De resultaten werden ongeldig verklaard, maar de klassementen van de eerste twee periodes bleven gehandhaafd. 
2SC Veendam werd in april 2013 uit competitie genomen. De resultaten werden ongeldig verklaard, maar de klassementen van de periodes bleven gehandhaafd.

Uitslagen 

* Uitslagen tegen AGOVV Apeldoorn en SC Veendam zijn door de KNVB als niet gespeeld verklaard, de behaalde punten tegen beide clubs zijn in de stand in mindering gebracht.

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Periodestanden 
N.B. Uit de uitslagen van de eerste en tweede periode is AGOVV met terugwerkende kracht verwijderd. Uit de uitslagen van alle periodes is SC Veendam met terugwerkende kracht verwijderd. Dit verklaart waarom de ene club in een periode meer wedstrijden heeft gespeeld dan de andere.

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4 

Alleen de eerste zes wedstrijden per club tellen mee voor de stand.

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2013/14. De play-offs worden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2012/13, vier periodekampioenen van de Eerste Divisie 2012/13 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste Divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste Divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste Divisie spelen onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er vier teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan neemt het volgende team van het eindklassement die plaats in.

De nummer 18 degradeert als de algehele amateurkampioen (de winnaar van de finale tussen de kampioenen van de beide Topklassen) of de verliezend finalist wil promoveren. Of er is geen degradatie als er geen van beiden willen promoveren.

Periodekampioenen 
 Periode 1: MVV Maastricht
 Periode 2: Sparta
 Periode 3: De Graafschap
 Periode 4: FC Volendam

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers

Meeste speelminuten
''Reguliere competitie (exclusief play-offs)

Scheidsrechters

Toeschouwers

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 
 / 

2012/13
Nederlands competitievoetbal 2012/13